Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1976 — третий розыгрыш молодёжного чемпионата Европы по футболу, который проходил с 1974 по 1976 годы. В последний раз использовалось возрастное ограничение до 23-х лет. Со следующего турнира оно уменьшено до 21.

23 национальные сборные были разделены на восемь групп (семь групп — по 3 + одна группа — с 2 участниками). По итогам двухкругового турнира определялись четвертьфиналисты чемпионата.

Квалификация

Плей-офф

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Архив результатов RSSSF 
 Финал молодёжного чемпионата Европы 1976 г. (1-й матч) • Russia-matches.ucoz.ru 
 Финал молодёжного чемпионата Европы 1976 г. (2-й матч) • Russia-matches.ucoz.ru 
 Финал молодёжного чемпионата Европы 1976 г. (1-й матч) • footballfacts.ru 
 Финал молодёжного чемпионата Европы 1976 г. (2-й матч) • footballfacts.ru 

1976
Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году
Футбол в Европе в 1976 году
Чемпионаты Европы в 1976 году